Thomas Addis Emmet ist der Name folgender Personen:

* Thomas Addis Emmet (Jurist) (1764–1827), irisch-amerikanischer Jurist und Politiker
 Thomas Addis Emmet (Mediziner) (1828–1919), US-amerikanischer Gynäkologe 
 Thomas Addis Emmet (Bischof) (1873–1950), US-amerikanischer Geistlicher, Apostolischer Vikar von Jamaika